Hunted (film), een Britse misdaadfilm uit 1952 onder regie van Charles Crichton
Hunted (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
The Hunted, een Amerikaanse actiefilm uit 2003 onder regie van William Friedkin